Большая жизнь — художественный фильм режиссёра Леонида Лукова 1939 года.
 Большая жизнь. 2 серия — художественный фильм режиссёра Леонида Лукова 1946 года.